Rialto (band), een britpopband
 Rialto (buurt), een buurt in Venetië 
 Rialto (Californië), een plaats in de VS
 Rialto (filmtheater), een filmtheater in Amsterdam
 Rialto (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Savona
 Rialto (trein)
 Rialtobrug, een brug in Venetië
 Rialto verzekeringen, een verzekeraar voor bijzondere particuliere risico's